Varunya Wongteanchai (ur. 7 stycznia 1993 w Chiang Rai) – tajska tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Billie Jean King, multimedalistka uniwersjady.

Jej starsza siostra Varatchaya również jest tenisistką.

Kariera tenisowa 
W 2017 roku startując na uniwersjadzie zdobyła dwa srebrne medale - w grze podwójnej, grając w parze z siostrą oraz w grze drużynowej.

W swojej karierze zwyciężyła w osiemnastu deblowych turniejach rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 616. miejscu w singlu (3 października 2016) oraz 216. w deblu (9 lutego 2015).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra podwójna

Bibliografia 

Tajskie tenisistki
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Chiang Rai
Medaliści Letniej Uniwersjady 2017